Тургеневская библиотека:

 Русская общественная библиотека имени И.С. Тургенева в Париже
 Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в Москве